Het ATP-toernooi van Pinehurst (officieel USTA Clay Court Classic) van 1994 werd gespeeld van 2 tot en met 9 mei 1994 in het Amerikaanse Pinehurst. Er werd gespeeld op gravelbanen van de Pinehurst Resort and Country Club.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

ATP-toernooi van Pinehurst
CPinehurst